Il singolare del torneo di tennis Copa Petrobras Santiago 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Óscar Hernández che ha battuto in finale Nicolás Lapentti 7-64, 6-4.

Teste di serie 

 Óscar Hernández (Campione)
 Flávio Saretta (secondo turno)
 Adrián García (primo turno)
 Jiří Vaněk (secondo turno)

 Edgardo Massa (secondo turno)
 Franco Squillari (secondo turno)
 André Sá (primo turno)
 Nicolás Lapentti (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Santiago 2004